

Вест-Гейвен — місто, штат Коннектикут
 Вест-Гейвен — місто, штат Юта
 Вест-Гейвен — місто, штат Вермонт